Dieser Artikel behandelt die Argentinische Fußballnationalmannschaft bei dem Campeonato Sudamericano 1916, der ersten Südamerikameisterschaft, im eigenen Land. Eine Qualifikation war für das Turnier, an dem die vier Gründungsmitglieder der CONMEBOL teilnahmen, nicht nötig.

Argentinisches Aufgebot

Spiele 

|}

|}

Nachdem Ohaco im Auftaktspiel bereits nach zwei Minuten das 1:0 für Argentinien erzielt hatte, konnte Chile kurz vor der Pause etwas überraschend ausgleichen. In der zweiten Halbzeit gingen die Argentinier jedoch in der 60. und 62. Minute durch zwei Strafstöße des Verteidigers Juan Brown erneut in Führung. Nach zwei weiteren Treffern jeweils durch Marcovecchio und Ohaco innerhalb von 13 Minuten war Chile chancenlos. In der 89. Minute folgte dann das 6:1 durch Marcovecchio, der als dritter Spieler einen Doppelpack schießen konnte. Auf diesen hohen Sieg folgte aber nur ein Unentschieden gegen Brasilien, wobei die Gastgeber bereits in der 10. Minute in Führung gegangen waren. Sie mussten jedoch schon nach einer knappen Viertelstunde den Ausgleich der Brasilianer hinnehmen, wodurch im letzten Spiel gegen Uruguay ein Sieg nötig war, um vor heimischer Kulisse Südamerikameister zu werden. Die Kontrahenten aus Uruguay hatten beide Spiele gewonnen, so dass ihnen ein Unentschieden reichte. Nach einem torlosen Remis zwischen den beiden Mannschaften wurde Uruguay erster Sieger des Campeonato Sudamericano und Argentinien konnte mit einem Punkt Rückstand bloß den zweiten Platz belegen.

Argentinien
Argentinische Fußballnationalmannschaft